promet (Pm) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców.
 pistolet maszynowy – w skrócie pm
 pikometr (pm) – podwielokrotność (10-12) metra

Zobacz też 
 PM

en:P.M.